И́горь Алекса́ндрович Мину́тко (5 декабря 1931, Москва, СССР — 28 мая 2017, там же) — русский писатель, сценарист и переводчик.

Биография 
Родился 5 декабря 1931 года в Москве в семье театрального режиссёра и школьной учительницы русского языка. Из-за профессии отца семья часто переезжала.

В 1939 году семья переехала на постоянное жительство в Тулу. Окончил исторический факультет Тульского педагогического института. Затем несколько лет работает в школе в городе Липки Тульской области учителем истории в старших классах.

В 1953 году в Тульской областной газете «Молодой коммунар» появился первый рассказ, а в седьмом-восьмом номере альманаха «Литературная Тула» — новелла «Мой верный друг Дозор». 24 августа 1954 года критик Константин Лапин в «Литературной газете» обратил внимание на достоинства произведения.

В 1955 году выходит его первая книжка рассказов — «Девочка из нашего класса», которая за пять лет выдержала три издания.

Поступил на заочное отделение в Литературный институт имени Горького, которое окончил в 1963 году (семинар Льва Кассиля) и поступает на Высшие сценарные курсы при Союзе кинематографистов в мастерскую Г. Чухрая. Устраивается на работу в газету «Шахтёрская правда» — орган предприятий Подмосковного угольного бассейна, откуда его приглашают в «Молодой коммунар» — орган Тульского обкома ВЛКСМ.

Творческое признание пришло в 1962 году, после выхода в свет его книги «Мне восемнадцать лет». В 1963 году, в Москве, в «Детгизе» выходит вторая книга — «Мишка-печатник». В 1963 году становится членом Союза писателей.

Скончался 28 мая 2017 года в Москве, в клинической больнице № 51 Москвы.

Творчество 
Писал как для детей, так и для взрослых. Творческим дебютом писателя стала повесть «Мне восемнадцать лет», повествующая о проблемах становления личности, самореализации и творческих исканий в условиях развенчивания культа личности Иосифа Сталина. В то время это была очень актуальная проблема, и произведение получило признание многих читателей.

К творчеству раннего периода можно отнести: «Костры на площадях», вышедшие в 1965 году, «Очень длинный день» (1969), «Вечером, ночью, утром» (1972), «Давно, когда была юность» (1973), «Весенние деревья» (1977).

В 1980-х годах Игорем Минутко были написаны следующие книги: «Три жизни» (1986), «Шесть дней и девять месяцев» (1988), «Длинная-предлинная дорога» (1989).

Позже стал писать исторические произведения. Одними из последних романов были: «В июне тридцать седьмого» (1997), описывающий жизнь и судьбу революционера Г. Каминского, «Бездна» (2002) повествующий о жизни и деятельности Юрия Андропова, «Искушение учителя. Версия жизни и смерти Николая Рериха» (2002).

Сочинения

Книги

Сценарии 
 Здравствуйте, доктор! (1974; В. Н. Левин)
 Артём (1978; В. А. Морозов, Н. Н. Кошелев)
 Что там, за поворотом? (1980; реж. М. В. Толмачёв)

Переводы

Редакция

Радио 
 1986 — «Давно, когда была юность» — радиоспектакль по мотивам повести. Инсценировка Игоря Минутко, режиссёр Нина Бирюлина.

Примечания

Ссылки 
 Сайт об Игоре Минутко

Русские писатели XX века
Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Биографы
Писатели России XX века
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Сценаристы СССР